Берсель (, ) — многозначный термин.

Топонимы 
 Берсель — старинный замок в Бельгии.
 Берсель — коммуна в Бельгии.
 Берсель — коммуна в Германии.

Разное 
  — марка пива.